Le groupe La République en marche (souvent abrégé en REM ou LREM, voire LRM, officiellement en LaREM) est le nom de deux groupes parlementaires français principalement composés de parlementaires de La République en marche :
 le groupe La République en marche, ancien nom du groupe Renaissance de l'Assemblée nationale ;
 le groupe La République en marche, ancien nom du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants du Sénat.

Notes et références

Notes

Références